Schokin steht für:

 Wiktor Schokin (* 1952); ukrainischer Jurist und Politiker
 Juri Iwanowitsch Schokin (* 1943); russischer Informatiker
 Aleksandr Iwanowitsch Schokin (1909–1988); russischer Ingenieur und Politiker